Liste des peuples gaulois et aquitains localisés dans la France actuelle. Cette liste des peuples gaulois (Celtes) et aquitains (Proto-basques) date de la conquête romaine.

A

B

C

D

E

G

H

I

L

M

N

O

P 
{| class="wikitable" border=1 cellspacing=0
! style="width:130px" | Nom
! style="width:150px" | Latin
! style="width:160px" | Localisation
! style="width:150px" | Ville
! style="width:150px" | Nom ancien
|-
| Parisiens (Celtique, Bretagne) || Parisii || Seine. Yorkshire de l'est || Lutèce (Paris). Brough. || Lutetia Parisiorum. Petuaria.
|-
| Ptianes || Ptianii| Béarn || Orthez
|
|-
| Pétrocoriens || Petrocorii || Périgord || Périgueux || Vesunna|-
| Pictons/Pictaves || Pictones/Pictavii || Poitou || Poitiers || Limonum|}

 R 

 S 

 T 

 U 

 V 

 Notes et références 

 Voir aussi 
 Sources 
 Les Celtes - Histoire et dictionnaire'' de Venceslas Kruta aux éditions Robert Laffont
 I.C.Zeuss, GRAMMATICA CELTICA e monumentis vetustis tam Hibernicae linguae quam Britannicarum dialectorum Cambriacae Cornicae Aremoricae comparatis Gallicae priscae reliquis construxit I.C. Zeuss, Phil.Hist.Prof., editio altera curavit. H.Ebel, .Ph.., Acad.Reg.Hib.Soc.Hon., Acad.Reg.Boruss.Adi.Comm.Epist. Berolini, Apud Weidmannos MDCCCLXXI.

Articles connexes 
 Gaule
 Gaulois (peuples)
 Gaule belgique
 Belges
 Liste des peuples de la Gaule belgique
 Liste des peuples celtes
 Tableau récapitulatif sur les peuples celtes

+02Gaule et Aquitaine
 

gl:Galos#Pobos galos
pt:Gauleses#Povos gauleses